Kunden bezeichnet:
 die becherförmige Einstülpung des Zahnschmelzes bei Pferden, siehe Zahnaltersschätzung
 Organisationen oder Personen, die Güter oder Dienstleistungen beziehen, siehe Kunde
 im Rotwelschen Begriff für Landstreicher

Kunden ist der Familienname folgender Personen:
 Künden, Künden Repa (1110–1170) tibetischer Lehrer

Siehe auch:
 Khunde, Dorf in Nepal
 Kunde (Begriffsklärung) 
 Kundé, ein Musikpreis im westafrikanischen Staat Burkina Faso